Fatra kan syfta på:

Malá Fatra – en bergskedja i Slovakien
Veľká Fatra – en bergskedja i Slovakien